Сарыой — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыой — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Сарыой — село в Каракиянском районе Мангистауской области.
 Сарыой — село в Мангистауском районе Мангистауской области.